Peter Lippert ist der Name folgender Personen:

* Peter Lippert (Jesuit) (1879–1936), deutscher Theologe
 Peter Lippert (Redemptorist) (1930–1998), deutscher Theologe